Rothensande steht für
Gut Rothensande, Malente
Rothensande, Ortsteil von Waabs
Siehe auch:
Rothensand